Rio de Janeiro Challenger 1985 steht für:

 Rio de Janeiro Challenger I 1985
 Rio de Janeiro Challenger II 1985